

Садовий сільський округ — адміністративна одиниця, Атбасарський район, Акмолинська область
 Садовий сільський округ — адміністративна одиниця, Зерендинський район, Акмолинська область
 Садовий сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область